Ovetchkine (masculin ; ) ou Ovetchkina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Ovetchkine (1985-), joueur de hockey sur glace russe.
 Artiom Ovetchkine (1986-), cycliste russe.
 Tatiana Ovetchkina (1950-), joueuse de basket-ball soviétique.
 Valentin Ovetchkine (1904-1968), écrivain russe.

Patronyme russe